Richard Thoma (1847-1923) est un médecin pathologiste allemand.
 Richard Thoma (1874-1957) est un juriste allemand.